Чемпионат мира по водным видам спорта 2007 проходил с 17 марта по 1 апреля в Мельбурне (Австралия)
В рамках чемпионата прошли соревнования по 5 видам программы это:

 Плавание в бассейне 50 метров — 40 комплектов наград.
 Плавание на открытой воде — 6.
 Синхронное плавание — 7.
 Прыжки в воду — 10.
 Водное поло — 2.

Таблица медалей по результатам чемпионата 
В конце чемпионата таблица наград включала запись для Туниса, с одной золотой и двумя серебряными медалями, выигранными Усамой Меллули. Но через пять месяцев после завершения чемпионата Спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал его результаты и дисквалифицировал на полтора года за применение допинга — амфетамина.

Соревнования

Плавание 

Соревнования по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта проходили во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, с 25 марта по 1 апреля 2007 года. Разыгрывалось 40 комплектов медалей. Больше всего наград завоевали спортсмены США — 36, из них 20 — золотые. Было установлено 15 мировых рекордов и 16 рекордов чемпионата, а также множество континентальных и национальных рекордов.

Мужчины

Женщины 
{| 
|-
|50 м в/с
|Либби Лентон<small>|| 24,53
|Тереза Альсхаммар<small>|| 24,62
|Марлен Велдхёйс<small>|| 24,70
|-
|100 м в/в
|Либби Лентон<small>|| 53,40CR
|Марлен Велдхёйс<small>|| 53,70
|Бритта Штеффен<small>|| 53,74
|-
|200 м в/с
|Лор Манаду<small>|| 1.55,52WR
|Анника Лурц<small>|| 1.55,68
|Федерика Пеллегрини<small>|| 1.56,97
|-
|400 м в/с
|Лор Манаду<small>|| 4.02,61CR
|Отыля Енджейчак<small>|| 4.04,23
|Ай Сибата<small>|| 4.05,19
|-
|800 м в/в
|Кейт Циглер<small> || 8.18,52CR
|Лор Манаду<small>|| 8.18,80
|Хэйли Пирсол<small>|| 8.26,41
|-
|1500 м в/с
|Кейт Циглер<small>|| 15.53,05CR
|Флавия Ригамонти<small>|| 15.55,38
|Ай Сибата<small>|| 15.58,55
|-
|50 м спина
|Лейла Вазири<small>|| 28,16WR
|Александра Герасименя<small>|| 28,46
|Тэйлия Зиммер<small>|| 28,50
|-
|100 м спина
|Натали Кафлин<small>|| 59,44WR
|Лор Манаду<small>|| 59,87
|Рэйко Накамура<small>|| 1.00,40
|-
|200 м спина
|Маргарет Хольцер<small>|| 2.07,16CR
|Кирсти Ковентри<small>|| 2.07,54
|Рэйко Накамура<small>|| 2.08,54
|-
|50 м брасс
|Джессика Харди<small>|| 30,63
|Лизель Джонс<small>|| 30,70
|Тара Кирк<small>||31,05
|-
|100 м брасс
|Лизель Джонс<small>|| 1.05,72CR
|Тара Кирк<small>|| 1.06,34
|Анна Хлистунова<small>|| 1.07,27
|-
|200 м брасс
|Лизель Джонс<small>|| 2.21,84
|Кирсти БалфорМеган Джендрик<small>|| 2.25,94
| ||
|-
|50 м баттерфляй
|Тереза Альсхаммар|| 25,91
|Данни Миатке|| 26,05
|Инге Деккер|| 26,11
|-
|100 м баттерфляй
|Либби Лентон|| 57,15CR
|Джессика Шиппер|| 57,24
|Натали Кафлин|| 57,34
|-
|200 м баттерфляй
|Джессика Шиппер|| 2.06,39
|Кимберли Ванденберг|| 2.06,71
|Отыля Енджейчак|| 2.06,90
|-
|200 м комплекс
|Кэти Хофф|| 2.10,13CR
|Кирсти Ковентри|| 2.10,76
|Стефани Райс|| 2.11,42
|-
|400 м комплекс
|Кэти Хофф|| 4.32,89WR
|Яна Мартынова|| 4.40,14
|Стефани Райс|| 4.41,19
|-
|4×100 м в/с
|Либби ЛентонМелани ШлангерШейн РизДжоди Хенри|| 3.35,48CR|Натали КафлинЛэйси НимейерАманда УэйрКара Линн Джойс|| 3.35,68
|Инге ДеккерРаноми КромовидьойоФемке ХемскеркМарлен Велдхёйс|| 3.36,81
|-
|4×200 м в/с
|Натали КафлинДана ВоллмерЛэйси НимейерКэти Хофф|| 7.50,09WR|Мейке ФрайтагБритта ШтеффенПетра ДэллманнАнника Лурц|| 7.53,82
|Алена ПопшанкаСофи ЮберОрор МонжельЛор Манаду|| 7.55,96
|-
|4×100 м комбинированная
|Эмили СибомЛизель ДжонсДжессика ШипперЛибби Лентон|| 3.55,74WR|Натали КафлинТара КиркРэйчел КомисаржЛэйси Нимейер|| 3.58,31
|Сюй ТяньлунцзыЛо НаньЧжоу ЯфэйСюй Яньвэй|| 4.01,97
|-
|}

 Открытая вода 

 Мужчины 

 Женщины 

 Синхронное плавание 

 Прыжки в воду 

 Мужчины 

 Женщины 

 Водное поло 

 Мужчины  Женщины '''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований

2007
Чемпионат мира по водным видам спорта 2007
Март 2007 года
Апрель 2007 года
Спорт в Австралии в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Мельбурне